BSG Chemie Leipzig kan avse någon av dessa idrottsföreningar i Leipzig:

 BSG Chemie Leipzig (1950), som existerade under detta namn 1950-1990
 BSG Chemie Leipzig (1997), grundad 1997